Úri muri, Móricz Zsigmond regénye (1928)
 Úri muri, a regényből készült film (1949), rendezte Bán Frigyes
 Úri muri, a regényből írt színdarab (1971)